Mozambique har flere betydninger:

 Mozambique – et afrikansk land i det Indiske Ocean
 Mozambique-øen – en lille ø i Mozambique, beliggende ud for landets nordøstkyst
 Mozambique-kanalen – strædet mellem Mozambique og det afrikanske fastland
 "Mozambique" – en sang på Bob Dylans album Desire